O 15 de Novembro é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado ao sul do bairro Centro. Neste bairro está localizada a praça XV, a estação meteorológica do município, um posto de saúde, a garagem da Prefeitura, a Escola de Educação Infantil Os Baixinhos (pública) e a Escola de Ensino Fundamental Machado de Assis (pública). É um dos 7 primeiros bairros da cidade, denominado e delimitado pela Lei Municipal nº 441 de 1977 e atualizado pela Lei Municipal nº 957 de 1987.

Bairros vizinhos 
 Centro
 Vila Nova
 Saibreira
 Invernada
 Casa de Pedra

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha